Нижче наведено список 190 муніципалітетів провінції Алессандрія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Алессандрія